La finale de la Ligue des champions de la CAF 2014 est un match de football disputé en aller-retour, opposant l'équipe algérienne de l'ES Sétif, à l'équipe congolaise de l'AS Vita Club. Les rencontres sont jouées le  au Stade Tata-Raphaël de Kinshasa, en RD Congo, puis le  au Stade Mustapha-Tchaker de Blida, en Algérie.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Match aller

Feuille de match 1

Match retour

Feuille de match 2

Voir aussi 
 Finale de la Coupe de la confédération 2014

Notes et références

Liens externes 
 Page officielle de la Ligue des champions de la CAF 2014

2014
Football en 2014
Sport en octobre 2014
Sport en novembre 2014
Sport en Algérie en 2014